«Sirens of the Sea Remixed» — збірка британського гурту «Above & Beyond presents OceanLab». Випущена в 2009 році.

Список композицій

Посилання 
 Above & Beyond Presents OceanLab - Sirens Of The Sea Remixed  на сайті Discogs

Альбоми Above & Beyond